Motociklistična Velika nagrada Italije 1988 je bila peta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 22. maja 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988